Госпиталь Святого Георга — госпиталь в Кёнигсберге, существовавший с 1329 по 1945 года. В разное время был лепрозорием, монастырём для престарелых, госпиталь с функциями органов попечительства. В бывшем здании госпиталя располагается Калининградский морской рыбопромышленный колледж (улица Мореходная, Калининград).

Основание 
Госпиталь святого Георга основан 3 сентября 1329 года как лепрозорий по распоряжению великого магистра Тевтонского ордена Вернера фон Орзельна. Первым местом расположения Госпиталя стал Дальний пригород Альтштадта, одного из городов-составных частей будущего Кёнигсберга. Госпиталь принадлежал городу Альтштадт, но располагался в принадлежавшем Кнайпхофу пригороде — Форштадт, на дальней его окраине.

13 апреля 1455 года восставшие кнайпхофцы сожгли Форштадт с госпиталем и по акту капитуляции 14 июля освобождались от его восстановления.

В 1531 году в ходе Реформации, проводимой Альбрехтом Гогенцоллерном, поскольку число прокажённых заметно сократилось по сравнению с предыдущим временем, лепрозорий был упразднён и Госпиталь стал приютом-монастырём для престарелых.

Здания монастыря неоднократно уничтожались огнём. Так было в 1433 году, 1520 году (польскими войсками), 1550 году (сгорело 100 домов в Форштадте, включая госпиталь), 1775 году (восстановлен только в 1786 году) и 1811 году, но после каждого пожара здания восстанавливали. Со временем назначение госпиталя поменялось и он превратился из монастыря для престарелых в лечебное учреждение и орган попечительства.

Новое здание 
К концу XIX века многочисленные маленькие домики, составлявшие госпиталь, больше не соответствовали техническим и медицинским требованиям. Поэтому было спроектировано новое здание. Проект создал городской строительный мастер Вормс. В своём проекте Вормс отказался от строительства монастырской церкви, восстанавливаемой после каждого предыдущего пожара. В 1894 году было начато строительство, закончившееся открытием нового здания Госпиталя святого Георга в 1897 году.

Корпус госпиталя состоял из нескольких корпусов, соединённых в правильный четырёхугольник. Здание было построено из красного клинкерного кирпича в стиле неоготики.

Солидный скошенный на углу фасад задуман выглядеть эффектно издалека. Сам угол подчёркивается двумя башнями, у которых до 1945 года по-середине был фронтон. При восстановлении этот фронтон и остальные надстройки над крышей были утеряны, и только две башни по-прежнему определяют внешний вид. Прежде высокая крыша заменена более плоской. Вход украшен красивым строгим готическим порталом.

Комплекс зданий по адресу: Калининград, ул. Мореходная, д.3 входит в перечень объектов культурного наследия городского округа «Город Калининград».

В настоящее время в здании госпиталя и стоящих рядом двух школах располагается Калининградский морской рыбопромышленный колледж.

Примечания

Ссылки 
 Госпиталь Св. Георга — Балдур Кёстер. «Здания Кёнигсберга»
 
 КМРК-Госпиталь Св. Георга

Достопримечательности Калининграда
Здания и сооружения Калининграда